Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de l'Oiseau de paradis, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Oiseau de paradis
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 

 
 
 
 
 

Oiseau de paradis